Michael »Mike« Spence, britanski dirkač Formule 1, * 30. december 1936, Croydon, Surrey, Anglija, Združeno kraljestvo, † 7. maj 1968, Speedway, Indiana, ZDA.

Mike Spence je pokojni britanski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1963, ko je nastopil le na dirki za Veliko nagrado Italije in dosegel trinajsto mesto. Prve točke je osvojil v naslednji sezoni 1964 s šestim mestom na Veliki nagradi Italije. V isti sezoni je osvojil še četrto mesto na zadnji dirki sezone za Veliki nagradi Mehike. Po še dveh četrtih mestih je na zadnji dirki sezone 1965 za Veliko nagrado Mehike osvojil tretje mesto, svoj najboljši rezultat kariere. Po dveh petih mestih v sezoni 1966 in petih v sezoni 1967, se je na začetku sezone 1968 smrtno ponesrečil na testiranju pred dirko Indianapolis 500 na ameriškem dirkališču Indianapolis.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači